Bussell ist der Nachname folgender Personen:

 Darcey Bussell (* 1969), engl. Balletttänzerin
 Frederick William Bussell, Theologe (1862–1944)
 Grace Bussell (1860–1935), australische Frau
 John Garrett Bussell (1803–1875), britischer Farmer, gründete 1832 die später nach ihm benannte Stadt Busselton an der Westküste Australiens

im NRHP gelistete Objekte:
 Bussell Island Site, in Lenoir City, Tennessee, ID-Nr. 78002606

Siehe auch:
 Bussel